Palatul de Justiție se poate referi la:
Palatul de Justiție din Brașov
Palatul de Justiție din București
Palatul de Justiție din Cluj
Palatul de Justiție din Focșani
Palatul de Justiție din Galați 
Palatul de Justiție din Suceava 
Palatul de Justiție din Vaslui